Pilate – primo nome del gruppo rock canadese Pilot Speed
Pilate – comune di Haiti nell'arrondissement di Plaisance